Аньго́:
 Аньго — вождь кочевого народа хунну.
 Аньго (, пиньинь: Ānguó) — городской уезд городского округа Баодин провинции Хэбэй, Китай.
 Ху Аньго () — каноновед.